Майлз Назем Амин (; ) — сан-маринский борец вольного стиля американского происхождения, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, чемпион Европы 2022 года, бронзовый призёр Европейских игр 2019 года (единственный призёр от Сан-Марино во всех видах спорта). Выступает в весовой категории до 86 кг.

В феврале 2020 года на чемпионате Европы в Риме в весовой категории до 86 кг Амин в схватке за золото уступил россиянину Артуру Найфонову и завоевал серебро.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио завоевал бронзовую медаль. Эта медаль стала третьей в истории Сан-Марино на Олимпийских играх, ранее на тех же Играх сан-маринцы выиграли две медали в стендовой стрельбе.

Биография 
Майлз Амин родился в США, там увлекся борьбой, выступал на университетских чемпионатах. Пробиться американскую сборную у него не получалось, и он, чтобы участвовать в международных соревнованиях, сменил спортивное гражданство, воспользовавшись происхождением матери, урожденной гражданки Сан-Марино. По отцовской линии Майлз Амин – ливанец, он потомственный борец. Его дедушка Назем Амин участвовал в Олимпийских играх 1956 и 1960 годов, а отец выступал на студенческих соревнованиях в США.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы США
Борцы Сан-Марино
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по вольной борьбе